Mburucuyá kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Mburucuyá, kommun, Corrientes, 
 Mburucuyá (kommunhuvudort i Argentina), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar